La casa que arde de noche puede referirse a las siguientes obras de ficción:
 La película La casa que arde de noche de 1985 basada en la novela homónima.
 La novela La casa que arde de noche de 1971 del escritor Ricardo Garibay.